Виктор Ван Сомерен (1886—1976) — зоолог и энтомолог.

Биография 
Родился в австралийском Мельбурне. Посещал колледж Джорджа Уотсона при Эдинбургском университете. Также был дантистом. 

В 1912 году переехал в Кению и жил в Найроби. Состоял в Восточноафриканском и угандийском обществе естественной истории и стал его почётным секретарём. 

С 1930 куратор Кориндонского музея, а с 1938 — его директор.

Описал несколько видов птиц и бабочек. Среди названных в честь Ван Сомерена видов — рыба Labeobarbus somereni.

Работы 
 Bird Life in Uganda
 Notes on Birds of Uganda and East Africa
 with Thomas Herbert Elliot Jackson, 1952 The Charaxes etheocles-ethalion complex: a tentative reclassification of the group (Lepidoptera: Nymphalidae). Transactions of the Royal Entomological Society of London 103:257-284.
 with Jackson, T.H.E., 1957 The Charaxes etheocles-ethalion complex (Lepidoptera: Nymphalidae). Supplement No. 1. Annals of the Transvaal Museum 23:41-58.
 Revisional Notes on the African Charaxes. Pts 1-10 (1963—1975) 652 pages 148 plates. Online at Biodiversity Heritage Library 
Parts
 1963 Revisional notes on African Charaxes (Lepidoptera: Nymphalidae). Part I. Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology) 195—242. 
 1964 Revisional notes on African Charaxes (Lepidoptera: Nymphalidae). Part II. Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology) 181—235. 
 1966 Revisional notes on African Charaxes (Lepidoptera: Nymphalidae). Part III. Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology) 45-101. 
 1967 Revisional notes on African Charaxes (Lepidoptera: Nymphalidae). Part IV. Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology) 277—316. 
 1969 Revisional notes on African Charaxes (Lepidoptera: Nymphalidae). Part V. Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology) 75-166. 
 1970 Revisional notes on African Charaxes (Lepidoptera: Nymphalidae). Part VI. Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology) 197—250. 
 1971 Revisional notes on African Charaxes (Lepidoptera: Nymphalidae). Part VII. Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology) 181—226. 
 1972 Revisional notes on African Charaxes (Lepidoptera: Nymphalidae). Part VIII. Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology) 215—264. 
 1974 Revisional notes on African Charaxes (Lepidoptera: Nymphalidae). Part IX. Bulletin of the British Museum of Natural History (Entomology) 29 (8):415-487. 
 1975 Revisional notes on African Charaxes, Palla and Euxanthe (Lepidoptera: Nymphalidae). Part X. Bulletin of the British Museum of Natural History (Entomology) 32 (3):65-136.